Bert Williams puede hacer referencia a:

 Bert Williams (cómico) (1874-1922), cómico. 
 Bert Williams (futbolista) (1920-2014), futbolista británico.